Вязовский район

 Вязовский район (Саратовская область) — существовал в 1935—1959 годах
 Вязовский район (Сталинградская область) — существовал в 1935—1963 годах